Dudel steht für:

 Dudel, spätmittelalterliche Wüstung in der Gemeinde Hallungen im Wartburgkreis in Thüringen, siehe Dudelberg
 Dudel (Heidesee), Wohnplatz von Heidesee, Brandenburg
 Wohnplatz von Jeggau, Sachsen-Anhalt 
 Wohnplatz von Wittstock/Dosse, Brandenburg
 ehemaliges Bauerngehöft in Postomino, Westpommern, Polen
 Am Dudel (Bad Saarow), Wohnplatz der Gemeinde Bad Saarow, Brandenburg
 Roter Dudel, Gemeindeteil von Blankenfelde-Mahlow, Brandenburg

Dudel ist der Familienname folgender Personen:
 Alix Dudel (* 1956), deutsche Sängerin und Schauspielerin
 Josef Dudel (* 1930), deutscher Neurophysiologe

Siehe auch:
 Doodle
 Dudeldorf
 Dudle